Бе́ллингем () — фамилия английского происхождения. Известные носители:
 Беллингем, Джон (1769—1812) — английский предприниматель.
 Беллингем, Джуд (род. 2003) — английский футболист.
 Беллингем, Линда (1948—2014) — британская актриса.
 Беллингем, Норман (род. 1959) — американский гребец-байдарочник.
 Беллингем, Ричард (ок. 1592 1672) — английский колониальный чиновник, адвокат, трижды губернатор колонии Массачусетского залива.
 Беллингем, Филлип (род. 1991) — австралийский лыжник.

См. также